Блэ́чфорд () — имя собственное; распространено в виде фамилий. 
 Блэчфорд, Карен (род. 1966) — канадская кёрлингистка на колясках, чемпион Зимних Паралимпийских игр 2006.

См. также 
 Блэтчфорд